Demirtaş ist ein türkischer und griechischer männlicher Vorname und Familienname, gebildet aus den Elementen demir („das Eisen“) und taş („der Stein“). Außerhalb des türkischen Sprachraums kommt vereinzelt die Schreibweise Demirtas vor.

Namensträger

Familienname 
 Billey Demirtaş (* 1977), kurdisch-deutscher Schauspieler
 Ceyhun Demirtaş (1934–2009), türkischer Soziologe und Schriftsteller
 Christian Demirtas (* 1984), aramäisch-deutscher Fußballspieler
 Kahraman Demirtaş (* 1994), belgisch-türkischer Fußballspieler
 Selahattin Demirtaş (* 1973), türkisch-kurdischer Jurist und Politiker
 Soner Demirtaş (* 1991), türkischer Ringer
 Taha Cengiz Demirtaş (* 1994), türkischer Fußballtorhüter

Sonstiges 
 Demirtaş (Yumurtalık), Ortschaft im Landkreis Yumurtalık der türkischen Provinz Adana
 Demirtaş-Talsperre, Talsperre am Stadtrand der türkischen Provinzhauptstadt Bursa

Einzelnachweise 

Männlicher Vorname
Doppelname (Vorname)
Familienname
Türkischer Personenname